Fogo morto – film tv del 1973 diretto da Fábio Sabag
Fogo morto – film del 1976 diretto da Marcos Farias